Biologia: Silf (ocell), ocells del gènere Aglaiocercus
 Mitologia: Silf o sílfide, esperit o criatura fantàstica que regna a l'aire